Coraline – romanzo di Neil Gaiman del 2002
 Coraline e la porta magica (Coraline) – film d'animazione del 2009 diretto da Henry Selick, basato sul romanzo di Gaiman
 Coraline – videogioco del 2009 basato sul film d'animazione
 Coraline – musical del 2009 basato sul romanzo di Gaiman
 Coraline – opera lirica del 2018 basata sul romanzo di Gaiman
 Coraline – nome proprio di persona femminile